Stradomka steht für:

 Stradomka (Bochnia), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Bochnia
 Stradomka (Raba), Zufluss der Raba in Polen
 Stradomka (Warthe), Zufluss der Warthe